ukośnikowate (Thomisidae) – rodzina pająków
 ukośnikowate (Anostomidae) – rodzina ryb kąsaczokształtnych